The Little Rebel – cortometraggio del 1911 diretto da Harry Solter
The Little Rebel – cortometraggio del 1914 diretto da Sidney Olcott